Ел Сегундо Пасо има више значења:

 Ел Сегундо Пасо (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Сегундо Пасо (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику